

Geografia
 Triebel – comune della Germania, situato in Sassonia

Persone
 Frédéric Triebel  (1954) – immunologo francese
 Frederick Triebel (1865–1944) – scultore statunitense
 Jördis Triebel (1977) – attrice tedesca